Stanisławice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Stanisławice est un village du powiat de Kutno dans la voïvodie de Łódź
 Stanisławice est un village du powiat de Radomsko dans la voïvodie de Łódź
 Stanisławice est un village de la voïvodie de Mazovie
 Stanisławice est un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Stanisławice est un village de la voïvodie de Silésie